Eagle City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eagle City (Iowa)
 Eagle City (Ohio)
 Eagle City (Oklahoma)